Distretto di Eisenstadt-Umgebung –  distretto austriaco nel Burgenland
 Distretto di Graz-Umgebung – distretto amministrativo della Stiria
 Distretto di Wien-Umgebung – storico distretto amministrativo della Bassa Austria
 Hartberg Umgebung – comune austriaco nel distretto di Hartberg-Fürstenfeld
 Oberwölz Umgebung – frazione del comune austriaco di Oberwölz, nel distretto di Murau
 Radkersburg Umgebung – antico comune austriaco nel distretto di Südoststeiermark